Templeton-díj, vallási és spirituális kitüntetés
 Amerikai Egyesült Államok
 Templeton (Kalifornia)
 Templeton (Indiana)
 Templeton (Iowa)
 Templeton (Massachusetts)
 Templeton (Oregon)
 Egyesült Királyság
 Templeton (Angus)
 Templeton (Devon)
 Templeton (Pembrokeshire)
 Új-Zéland
 Templeton (Christchurch)